Anna Karenina — romance de Liev Tolstói

Cinema
 Anna Karenina (filme de 1915), com Betty Nansen
 Love (filme de 1927), filme mudo com Greta Garbo exibido no Brasil como Anna Karenina
 Anna Karenina (filme de 1935), com Greta Garbo
 Anna Karenina (filme de 1948), com Vivien Leigh
 Anna Karenina (filme de 1985), com Jacqueline Bisset
 Anna Karenina (filme de 1997), com Sophie Marceau
 Anna Karenina (filme de 2012), com Keira Knightley

Televisão
Anna Karenina (telessérie de 1977), produção da BBC com Nicola Pagget

Desambiguações de cinema